Ыйджонбу () — южнокорейский топоним, означающий станцию метро

 Ыйджонбу — станция на Первой линии Сеульского метрополитена в городе Ыйджонбу.
 Ыйджонбу — станция на линии Ыйджонбу (Uijeongbu LRT) Сеульского метрополитена в городе Ыйджонбу.
 Ратуша Ыйджонбу — станция на линии Ыйджонбу Сеульского метрополитена в городе Ыйджонбу.
 Ыйджонбу-Пукпу — прежнее название станции Канын Сеульского метрополитена.

См. также 
 Ыйджонбу (значения)